plurale di lago

Geografia
 Laghi – comune italiano della provincia di Vicenza
 Laghi –  ex stato del Sudan del Sud
 Laghi – centro abitato diviso tra i comuni di Cittadella in provincia di Padova, e di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza

Persone
 Ivo Laghi (1929-2006) – sindacalista italiano
 Pio Laghi (1922-2009) – cardinale, arcivescovo cattolico italiano e diplomatico della Santa Sede
 Renato Laghi (1944) – ex ciclista su strada italiano